Cortona steht für:

 Cortona,  Stadt in Italien
 Cortona (Wein), Weine sowie Vin Santo aus der Provinz Arezzo
 Cortana (Software), Spracherkennungssoftware von Microsoft

Cortona ist ein Namensteil folgender Personen:

 Elias von Cortona (um 1180–1253), Generalminister der Franziskaner
 Guido von Cortona (1187–1247), Franziskaner, Seliger
 Margareta von Cortona (1247–1297), Heilige
Domenico da Cortona (* um 1465; † um 1549), italienischer Architekt
 Pietro da Cortona (1596–1669), Baumeister und Maler des römischen Hochbarock
Domenico Cecchi, genannt „il Cortona“ (ca. 1650/55–1717), Opernsänger und Kastrat (Sopran)